Nadelstich bezeichnet:
 allgemein jeden mit einer Nadel ausgeführter Stich
 beim handwerklichen Nähen den Stich zum Verbinden von Stoffen durch eine Naht
 beim medizinischen Nähen den Stich zur Gewebevereinigung durch eine Naht, siehe Nähen (Medizin)
 in der Arbeitsmedizin auch eine Stichverletzung mit spitzen Gegenständen, die durch Blut oder andere Körperflüssigkeiten verunreinigt war, siehe Nadelstichverletzung
 beim Lackieren von Oberflächen kleine Löcher oder Ansammlungen von Löchern im Lack, siehe Nadelstich (Lack)
 umgangssprachlich versteckte Bosheiten oder Gemeinheiten, siehe auch Politik der kleinen Nadelstiche